Cambrón puede referirse a:

 Cambrón, alquería española en Cáceres.
 Sierra del Cambrón, en la provincia española de Murcia.
 Puerta del Cambrón, en la ciudad española de Toledo.
 Rhamnus catharticus, arbusto espinoso de la familia Ramnáceas
 Rhamnus lycioides, otro arbusto espinoso llamado también espino negro, de las Ramnáceas.
 Genista pumila, arbusto espinoso de la familia Fabaceae.
 Genista rigissima, arbusto espinoso de la familia Fabaceae.
 El nombre común de la planta Acacia farnesiana.
 El nombre común de la planta Adenocarpus complicatus
 El nombre común de la planta Adenocarpus hispanicus.
 El nombre común de la planta Echinospartum barnadesii
 El nombre común de la planta Echinospartum boissieri
 El nombre común de la planta Erinacea anthyllis
 El nombre común de la planta Genista longipes
 El nombre común de la planta Genista scorpius
 El nombre común de la planta Hippophae rhamnoides.
 El nombre común de la planta Lycium barbarum.
 El nombre común de la planta Lycium europaeum.
 El nombre común de la planta Lycium intricatum.